4 miejscowości w Polsce: 
 Wojcieszyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Pielgrzymka 
 Wojcieszyn – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bełżyce 
 Wojcieszyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Stare Babice 
 Wojcieszyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard